Bronisław Klimowicz (1891–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (czterokrotnie), dowódca 11 szwadronu KOP, oficer ordynansowy wojewody wołyńskiego generała Kajetana Olszewskiego i inspektora armii nr II
 Bronisław Klimowicz (ur. 1959) – żużlowiec

Przypisy

Bibliografia